Романонес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Население — 130 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 La Cikuta & Chivero's Pub

Муниципалитеты Гвадалахары